Snopp kan avse:

 Snopp (hästtecken) – ett hästtecken
 Snopp – vardagligt uttryck för penis
 Snopp - avlägsnad ände, exempelvis av cigarr, bär eller ljusveke.

Källa